Nossik ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Borissowitsch Nossik (1966–2017), russischer Journalist, Sozialaktivist und Blogger
 Boris Michailowitsch Nossik (1931–2015), russischer Schriftsteller
 Wladimir Benediktowitsch Nossik (* 1948), sowjetischer und russischer Filmschauspieler